XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie
 XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Warszawie